Die 5. Etappe der Tour de France 2021 wurde am 30. Juni 2021 als Einzelzeitfahren über 27,2 Kilometer von Changé nach Laval ausgetragen.

Der Vorjahressieger Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) gewann die Etappe mit einem Vorsprung von 19 Sekunden auf den Zeitfahreuropameister Stefan Küng (Groupama-FDJ) und 27 Sekunden auf Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) verteidigte sein Gelbes Trikot vor Pogačar, der auf den zweiten Gesamtrang mit 8 Sekunden Rückstand vorrückte. Von den Favoriten für die Gesamtwertung verlor der Vorjahreszweite Primož Roglič (Jumbo-Visma) als Siebter 44 Sekunden, der Gesamtsieger von 2018 Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) wurde 16. mit 1:18 Minuten Rückstand. Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe) verlor 1:49 Minuten und erreichte Platz 27, während Nairo Quintana (Arkea-Samsic) 2:36 Minuten verlor und den 51. Platz erzielte.

Ergebnis

Zwischenzeiten

Gesamtstände

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Pressemappe und Endergebnis der 5. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 3,5 MB)

Etappe 05
202105
Changé (Mayenne)
Sport (Laval, Mayenne)
Sportveranstaltung in Pays de la Loire